Хаэ (ჰ, ) — тридцать третья буква современного грузинского алфавита и тридцать седьмая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначает звук . Числовое значение в изопсефии — 9000 (девять тысяч).

Также используется в грузинском варианте лазского алфавита, используемом в Грузии. В латинице, используемой в Турции, ей соответствует h.

Ранее использовалась в абхазском (1937—1954) и осетинском (1938—1954) алфавитах на основе грузинского письма, после их перевода на кириллицу в абхазском была заменена на ҳ, а в осетинском — на х.

Во всех системах романизации грузинского письма передаётся как h. В грузинском шрифте Брайля букве соответствует символ ⠯ (U+282F).

Написание

Порядок начертания

Кодировка 
Хаэ асомтаврули и хаэ мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10C0 и U+10F0 соответственно.

Хаэ нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D20; до этого она была унифицирована с хаэ мхедрули.

Хаэ мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1CB0.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки